Die Ligue 1 2020/21 (offiziell nach dem Sponsor, der Essensauslieferungssparte des Dienstleistungsunternehmen Uber, Ligue 1 Uber Eats) war die 83. Spielzeit in der höchsten französischen Fußball-Spielklasse der Männer. Sie wurde am 21. August 2020 mit dem Spiel von Girondins Bordeaux gegen den FC Nantes eröffnet und endete am 23. Mai 2021. Titelverteidiger war Paris Saint-Germain; aufgrund der Teilnahme am Finale der Champions League startete der Verein später in die Saison. Im Anschluss an die Spielzeit fand die Abstiegsrelegation statt.

Darüber hinaus ließ die Landesregierung anfangs bis zu 5.000 Zuschauer in den Stadien zu, ab November 2020 ging man aber aufgrund der veränderten Pandemielage auch in der Ligue 1 wieder zu Spielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zurück.

Teilnehmer 

Für die Ligue 1 2020/21 hatten sich folgende Mannschaften qualifiziert:
 Die verbliebenen Mannschaften der Ligue 1 2019/20:
  Paris Saint-Germain
  Olympique Marseille
  Stade Rennes
  OSC Lille
  OGC Nizza
  Stade Reims
  Olympique Lyon
  HSC Montpellier
  AS Monaco
  Racing Straßburg
  SCO Angers
  Girondins Bordeaux
  FC Nantes
  Stade Brest
  FC Metz
  FCO Dijon
  AS Saint-Étienne
  Olympique Nîmes

 Der Meister und der Zweitplatzierte der Ligue 2 2019/20:
  FC Lorient
  RC Lens

Statistiken

Tabelle 

Zum Saisonende 2020/21:

Zum Saisonende 2019/20:

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste 
Bei gleicher Trefferzahl entscheidet die niedrigere Anzahl der erzielten Elfmetertore über die Platzierung. Die Sortierung erfolgt analog zur offiziellen Liste der LFP.

Die Meistermannschaft des OSC Lille 
In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

 Adama Soumaoro (3/–) verließ den Verein während der Saison

Relegation

Weblinks 
 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

2020 21
Fußballsaison 2020/21